Amphoe Sikhoraphum (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) der Provinz Surin. Die Provinz Surin liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Amphoe Sikhoraphum grenzt an die folgenden Distrikte (von Norden im Uhrzeigersinn): an die Amphoe Sanom und Samrong Thap der Provinz Surin, an Amphoe Prang Ku in der Provinz Si Sa Ket sowie an die Amphoe Si Narong, Lamduan, Mueang Surin, Khwao Sinarin und Chom Phra wiederum in der Provinz Surin.

Söhne und Töchter 
Die thailändische Gewichtheberin Pawina Thongsuk ist 1979 im Amphoe Sikhoraphum geboren.

Wirtschaft 
Im Landkreis Sikhoraphum wird Thai-Seide hergestellt. Diese Seide mit traditionellem Design ist ein Fünf-Sterne-OTOP-Produkt.

Sehenswürdigkeiten 
 Prasat Sikhoraphum (auch: „Prasat Ra Ngaeng“) – Tempel-Ruinen im Stil von Angkor Wat aus dem frühen 12. Jahrhundert. Fünf Backstein-Prangs stehen auf einer gemeinsamen Basis aus Laterit, der zentrale Prang ist etwa 32 Meter hoch. Er steht im Zentrum eines Quadrats, an dessen Ecken die vier kleineren Prangs stehen. Sehenswert sind fein ausgeführte Sandstein-Reliefs an den Türstürzen, die zum Beispiel einen zehnarmigen, tanzenden Shiva zeigen.
 Prasat Ban Chang Pi – ein einzelner Laterit-Prang im Tambon Chang Pi.

Verwaltung 
Provinzverwaltung

Der Landkreis Sikhoraphum ist in 15 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 228 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung

Es gibt zwei Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Phak Mai (Thai: ), bestehend aus dem gesamten Tambon Phak Mai.
 Sikhoraphum (Thai: ), bestehend aus Teilen des Tambon Ra-Ngaeng,

Außerdem gibt es 14 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Ra-ngaeng (Thai: )
 Truem (Thai: )
 Charaphat (Thai: )
 Yang (Thai: )
 Taen (Thai: )
 Nong Bua (Thai: )
 Khalamae (Thai: )
 Nong Lek (Thai: )
 Nong Khwao (Thai: )
 Chang Pi (Thai: )
 Kut Wai (Thai: )
 Khwao Yai (Thai: )
 Na Rung (Thai: )
 Trom Phrai (Thai: )

Weblinks 

  Weitere Einzelheiten zum Amphoe Sikhoraphum (in Thai)
  (englisch)

Einzelnachweise 

Sikhoraphum